Das China Masters 2014 fand vom 15. bis zum 20. April 2014 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou in China statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Wang Zhengming (Halbfinale)
  Tian Houwei (Finalist)
  Wei Nan (Halbfinale)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (nicht gestartet)
  Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
  Chan Yan Kit (1. Runde)
  Howard Shu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Gu Juan (Viertelfinale)
  Yao Xue (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

Setzliste 
  Kang Jun / Liu Cheng (Champion)
  Wannawat Ampunsuwan / Patipat Chalardchaleam (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Christopher Rusdianto / Tri Kusuma Wardana (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Luo Ying / Luo Yu (Champion)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 https://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=DE2C43BC-E0C6-42A2-B24C-1DD4EBE6BDC7

2014
Badmintonwettbewerb in Changzhou
BWF Grand Prix 2014